Лев Леви́цкий:
  (1863—1928) — австрийский юрист и политик украинского происхождения.
 Левицкий, Лев Абелевич (1929—2005) — русский литературный критик, литературовед.
 Левицкий, Лев Семёнович (1772—1807) — российский философ; педагог.